Николай Яковлевич Само́хин (1 августа 1934 — 11 января 1989) — советский писатель, журналист, работал в жанре сатиры и юмористической прозы, автор двух десятков книг.

Биография 
Родился в селе Утянка Хабарского района Алтайского края. Детство провёл на рабочих окраинах Новокузнецка. Окончил с отличием Новосибирский институт водного транспорта. Затем работал в проектном институте, мастером и прорабом на строительстве Новосибирского Академгородка. Одновременно начал работать журналистом в ряде изданий, был собкором  Литературной газеты, ответственным секретарём журнала Сибирские огни. За социальную сатиру «Повесть о том, как один генерал двух мужиков не смог прокормить» командование Сибирского военного округа разжаловало старшего лейтенанта запаса Самохина в рядовые запаса.

Покончил жизнь самоубийством в Доме творчества в Голицыно Московской области. Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.

Издания сочинений 
 «2000 колумбов», юмористические рассказы, 1963.
 «Только правда, или Кошмарные вещи», юмористические рассказы и фельетоны, 1965.
 «Странные люди», юмористические рассказы. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1966.
 «Блондинка на букву "Л"», юмористические рассказы, 1967.
 «Шашлык на свежем воздухе», юмористические рассказы. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1970.
 «Три прекрасных витязя», очерки и юмористические рассказы. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1972.
 «Мой знаменитый двойник». М.: Молодая гвардия, 1972.
 «Толя, Коля, Оля и Володя здесь были», повесть. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1975.
 «Бескорыстный Гена», рассказы. М.: Современник, 1976.
 «Время больших снегопадов», повести и рассказы. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1977.
 «Так близко, так далеко...». Повесть и рассказы, 1980.
 «Сходить на войну. Три повести». Повести, Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1982.
 «Повести», 1984.
 «Прощание с весельем», рассказы и фельетоны. М.: Советский писатель, 1987.
 «Мешок кедровых орехов», повести и рассказы, 1988.
 «Юмористические рассказы». Новосибирск: Книжное издательство, 1988.
 «Рассказы о прежней жизни», повести и рассказы. Новосибирск: Книжное издательство, 1990.

Память 
На доме  по ул. Сибирской в Новосибирске, где жил последние годы Самохин, установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 САМОХИН Николай Яковлевич, Энциклопедия Сибири. Фотографии писателя.
 Самохин Николай Яковлевич, Новосибирский краеведческий портал.
 Николай Самохин в ретроспективе избранной прозы «Сибирских огней».
 Ни тени фальши…
 Группа Вконтакте поклонников творчества Самохина
 А. Горшенин. Очерк о Н.Я.Самохине на сайте Библиотека Сибирского краеведения
 Очерк и библиография Н.Я.Самохина на сайте RuLit
 Форум Академгородка, Николай Самохин, памяти писателя

Русские писатели по алфавиту
Писатели СССР
Писатели Новосибирска
Похороненные на Заельцовском кладбище
Выпускники Сибирского университета водного транспорта‎